Geneseo kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Geneseo (Illinois)
 Geneseo (Kansas)
 Geneseo (New York)